Van Crombrugge ist der Familienname von:
 Hendrik Van Crombrugge
 Marcel Van Crombrugge